Lassmann oder Laßmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Lassmann (1857–1921), deutschösterreichischer Großindustrieller und Kommerzienrat
 Edith Lassmann (Edith Jurecka; 1920–2007), österreichische Architektin
 Moritz Laßmann (* 1987), deutscher Komponist